Попереджений — значить озброєний, попереджений озброєний (Хто попереджений, той озброєний;  — «попереджений, озброєний») — прислів'я, зміст якого полягає в тому, що будучи попереджений про близьку небезпеку (або можливості), людина тепер до неї підготовлена і повинна з нею впоратися. Активно використовується в англомовній юриспруденції («кліше»).

Є девізом , , ; есмінця ВМС США «USS Forrest Royal (DD-872)», корабля Британських Королівських ВМС «HMS Boxer F92».

Походження 
М. Волш () вважав, що це прислів'я спочатку мало виключно військове значення.

Прислів'я з'явилося в англійській мові вже до 1425 року у вигляді , але сучасну граматично неправильну форму  знайдено було лише в XIX столітті.

 відніс латинський варіант до XVI століття.

У культурі 
Під назвою «Praemonitus Praemunitus» вийшло в 1920 році перше американське видання «Протоколів сіонських мудреців».

У В. Шекспіра в п'єсі «Генріх VI, частина 3» Едвард IV, попереджений про умонастрої Воріка, казав: .

У судочинстві 
У цивільному судочинстві США від 1938 року використовуються «надзвичайно широкі» правила розкриття доказів тоді, коли є можливість запитати (вимагати) по суті будь-який документ супротивної сторони, якщо вона у «розумний спосіб» може бути якось пов'язана з отриманням доказів за позовом. Цей підхід є небезпечним для фінансово найслабшої сторони в суді через можливість «вивудження» доказів для нових претензій — виправдовується спрощенням власне судового процесу, оскільки «попереджений озброєний» та всі аргументи й контр-аргументи за ідеєю повинні були бути розглянуті адвокатами кожного боку до початку розгляду.

Аналіз 
Стандартний текст прислів'я, як й багацько інших, використовує еліпсис: несуттєві частини мови опущені («Той, хто попереджений …»). В  і на латині повторюється шаблон звучання, що також характерно для прислів'їв.

Див. також 
 Список латинських висловів

Примітки

Джерела 
 Forewarned is forearmed // Jennifer Speake. The Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford University Press, 2015. — С.81.

Посилання 
 Forewarned is forearmed // The Phrase Finder .

Крилаті фрази
Прислів'я
Судочинство
Військова справа
Латинські вирази